Muhammad III al-Sadiq (1813-1882) – Bey di Tunisia
 Muhammad III ibn Abd al-Rahman (976-1025) – califfo omayyade del Califfato di Cordova
 Muhammad III del Marocco (1710-1790) – sultano del Marocco 
 Muhammad III di Granada (1257-1314) – sultano nasride del Sultanato di Granada

Pagine correlate 

 Muhammad
 Muhammad I
 Muhammad II
 Muhammad IV
 Muhammad V